foutieve maar veel gebruikte benaming voor Normaal Amsterdams Peil (NAP): referentie voor hoogtemetingen
 Nieuw Amsterdams Peil (muziekensemble), een Amsterdams muziekensemble